El término regencia puede referirse a:

 Regencia, período transitorio durante el que una persona o conjunto de ellas ejerce el poder en nombre del monarca titular;
 Regencia del Reino de España;
 Período Regencia, como se conoce a los años entre 1811 y 1820 en Reino Unido;
 Estilo de la Regencia, estilo arquitectónico británico de dicho periodo;
 Estilo Regencia de Francia, marcado por el comienzo del Rococó;
 Regencia, subdivisión política de una provincia indonesia;
 Regencia, vinculación de un signo del zodiaco o decanato a un planeta determinado.